Theriiformes — клада млекопитающих, к которой относят всех живородящих (включая человека), а также ископаемые находки живородящих млекопитающих, не относимые ни к плацентарным, ни к сумчатым. Клада либо считается безранговой, либо, в альтернативной классификации McKenna & Bell, — подклассом.

По молекулярным данным, разделение с однопроходными произошло примерно 217±31 — 231±24 миллиона лет назад. Состоит из трёх инфраклассов: голотерии, аллотерии и триконодонты.

Классификация по McKenna & Bell (1997) 
 Класс 
 Подкласс 
 Подкласс 
  Инфракласс 
  Инфракласс 
 Инфракласс 
  Надлегион 
 Надлегион 
  Легион 
 Легион 
  Подлегион 
 Подлегион 
  Инфралегион 
 Инфралегион 
  Надкогорта Aegialodontia
 Надкогорта 
 Когорта 
 Когорта

Ископаемые виды 
 Maotherium asiaticus — ископаемое млекопитающее, жившее в меловом периоде около 120 млн лет на территории Китая, описанное в 2003 году на основе полного скелета.

Примечания

Литература 
 McKenna, Bell: Classification of Mammal: Above the Species Level. — Columbia University Press, 2000.
 Wilson D. E. & Reeder D. M. (eds.). Mammal Species of the World: a taxonomic and geographic reference. 3rd ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2 vols., 2142 pp. ISBN 0-8018-8221-4.

Ссылки 
 THERIA И MARSUPIONTA.
 Subclass Theriiformes — Hierarchy — The Taxonomicon.
 Theriiformes (Subclass).
 Theriiformes - subclass - Tree of Life.
 Teun van Rheede, Trijntje Bastiaans, David N Boone, S Blair Hedges, Wilfried W de Jong, Ole Madsen: The Platypus is in its Place: Nuclear Genes and Indels Confirm the Sister Group Relation of Monotremes and Therians.

Классификация млекопитающих